Załuki steht für folgende Orte in Polen:
 Załuki (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Salucken, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Załuki (Gródek), Powiat Białostocki, Woiwodschaft Podlachien